Eupholus — род жесткокрылых из семейства долгоносиков. Одни из самых ярко окрашенных жуков-долгоносиков. Встречаются в Новой Гвинее и прилегающих островах. Длина тела 15—30 мм. Окраска преимущественно варьирует от ярко-голубой и разных оттенков синего до зеленоватой, часто с металлическим отливом. У ряда видов имеются поперечные или продольные черные или белые полосы. Яркая окраска предупреждают хищников о неприятном вкусе — жуки питаются листьями диоскорея (Dioscorea), содержащими токсины, ядовитые для некоторых животных.

Галерея

Виды 

 Eupholus albofasciatus Heller, 1910
 Eupholus alternans Kirsch, 1877
 Eupholus amaliae Gestro, 1875
 Eupholus amalulu Porion, 1993
 Eupholus astrolabensis Heller, 1937
 Eupholus azureus MacLeay, 1885
 Eupholus beccari Gestro, 1875
 Eupholus bennetti Gestro, 1876
 Eupholus bennigseni Heller, 1908
 Eupholus brossardi Limoges & Le Tirant, 2010
 Eupholus browni Bates, 1877
 Eupholus bruyni Gestro, 1885
 Eupholus chaminadei Porion, 2000
 Eupholus chevrolati Guérin-Meneville, 1830
 Eupholus cinnamomeus Pascoe, 1888
 Eupholus circulifer Riedel & Porion, 2009
 Eupholus clarki Porion, 1993
 Eupholus compositus Faust, 1892
 Eupholus cuvieri Guérin-Meneville, 1830
 Eupholus decempustulatus (Gestro, 1879)
 Eupholus detanii Limoges & Porion, 2004
 Eupholus dhuyi Porion, 1993
 Eupholus ducopeaui Porion, 2000
 Eupholus euphrosyne Porion, 1993
 Eupholus fleurenti Porion, 1993
 Eupholus geoffroyi Guérin-Meneville, 1830
 Eupholus helleri Porion, 1993
 Eupholus hephaistos Porion, 1993
 Eupholus hudsoni Porion, 2000
 Eupholus humeralis Heller, 1908
 Eupholus humeridens Heller, 1895
 Eupholus kotaseaoi Porion, 2000
 Eupholus kuntzmannorum Limoges & Porion, 2004
 Eupholus labbei Porion, 2000
 Eupholus lachaumei Porion, 1993
 Eupholus lacordairei Limoges & Porion, 2004
 Eupholus leblanci Limoges & Porion, 2004
 Eupholus linnei J. Thomson, 1857
 Eupholus loriae Gestro, 1902
 Eupholus lorrainei Limoges & Le Tirant, 2010
 Eupholus magnificus Kirsch, 1877
 Eupholus malotrus Porion, 2000
 Eupholus mamberamonis Heller, 1942
 Eupholus messageri Porion, 1993
 Eupholus mimicus Riedel, 2010
 Eupholus nagaii Porion, 1993
 Eupholus nickerli Heller, 1913
 Eupholus petitii Guérin-Méneville, 1841
 Eupholus prasinus Heller, 1910
 Eupholus quadrimaculatus Kirsch, 1877
 Eupholus quinitaenia Heller, 1915
 Eupholus rigouti Porion, 1993
 Eupholus saugrenus Porion, 1993
 Eupholus schneideri Riedel, 2002
 Eupholus schoenherri Guérin-Meneville, 1830
 Eupholus sedlaceki Riedel, 2010
 Eupholus sofia Porion, 2000
 Eupholus suhandai Porion, 2000
 Eupholus sulcicollis Heller, 1915
 Eupholus tupinierii Guérin-Méneville, 1838
 Eupholus vehti Heller, 1914
 Eupholus vlasimskii Balke & Riedel in Riedel, 2002
 Eupholus waigeuensis Limoges & Porion, 2004

Примечания

Литература 

 Porion, T. (1993). Eupholus (Curculionidae). Les Coléoptères Du Monde. Sciences Naturelles, Vennette, 19, 112 pp.

Entiminae
Роды жесткокрылых